I'll be waiting (hoorspel), een gehoorspel
 I'll Be Waiting (single), een single van Lenny Kravitz
 I'll Be Waiting (Santana), een single van Santana